Nes kan henvise til:

Steder

Færøerne 
 Nes, Eysturoy, en landsby i Nes Kommuna på Eysturoy
 Nes kommuna, en kommune på øen Eysturoy
 Nes, Suðuroy, en landsby i Vágur kommuna på øen Suðuroy

Norge 
 Nes, Akershus, en kommune i Akershus fylke
 Nes, Bjugn, en landsby i Bjugn kommune i Trøndelag fylke
 Nes, Buskerud, en kommune i Buskerud fylke
 Nes, Fosen, en tidligere kommune i den gamle Sør-Trøndelag fylke
 Nes, Hedmark, en tidligere kommune i Hedmark fylke
 Nes, Hole, en landsby i Hole kommune i Buskerud fylke
 Nes, Sogn og Fjordane, en landsby i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke
 Nes, Vest-Agder, en tidligere kommune i Vest-Agder fylke
 Nes, Ådal, en landsby i Ringerike kommune i Buskerud fylke

Holland 
 Nes, Ameland, en landsby i kommunen of Ameland
 Nes, Amsterdam, en gammel gade i centrale Amsterdam
 Nes, Heerenveen, en landsby i kommunen Heerenveen
 Nes, Dongeradeel, en landsby i kommunen Dongeradeel
 Nes, Schagen, en landsby i kommunen Schagen
 Nes aan de Amstel, en landsby i kommunen Amstelveen
 De Nes, en landsby i kommunen Texel